

Ме () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Ме () — муніципалітет у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Ме () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди

Ме — громада в кантоні Во

Інше 
 Ме — у шумеро-аккадській міфології таблиці мудрості, хранителем яких є бог Енкі, де зазначені соціальні, етичні, культурні, правові та ритуальні установлення, створені богами для людей. Ні Бе ні Ме, як кажуть в Україні.